Soll und Haben steht für:

 Soll und Haben (Buchführung), die zwei Seiten eines Kontos
 Deutsche-Bank-Hochhaus in Frankfurt am Main (umgangssprachlicher Name)
 Soll und Haben (Roman), Roman von Gustav Freytag aus dem Jahr 1855
 Soll und Haben (Film), deutscher Stummfilm aus dem Jahr 1924